B 46 steht für:
 die Bundesstraße 46 in Deutschland
 die Staatzer Straße in Österreich

B46 steht für:
 eine Atombombe: B46 (Kernwaffe)

B46